Computadora puede referirse a los siguientes conceptos:

Informática

Computadora electrónica: máquina electrónica que procesa datos para convertirlos en información útil.
Computadora Marenostrum: computadora ubicada en Cataluña, bastante grande y potente.
Computadora Whirlwind: primer computadora en no ser un simple sustituto electrónico de la antigua maquinaria mecánica.
Computadora Electrónica de Mánchester: primer computadora electrónica disponible de propósito general del mundo.
Computadora robusta: computadora diseñada para operar en ambientes y condiciones difíciles.
Computadora tableta: computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un PDA.
Computadora óptica: computadora que usa la luz en vez de la electricidad.
Computadora personal: microcomputadora diseñada para ser utilizada por un solo humano a la vez.
Computadora portátil: ordenador personal móvil o transportable.
Computadora portátil de 100 dólares: computadora que muestra la posibilidad de construir conocimientos y obtener acceso a la tecnología de la información como una forma moderna de educación.
Computadora portable: computadora diseñada para ser transportada con relativa facilidad, pero no para funcionar de modo independiente de la corriente eléctrica.
Computadora personal IBM: progenitor de la plataforma de hardware compatible IBM PC.
Computadora analógica: computadora que utiliza dispositivos electrónicos analógicos para modelar el problema que se resuelve.
Computadora Atlas: modelo de supercomputadora diseñado conjuntamente entre la Universidad de Mánchester y las compañías Ferranti y Plessey.
Computadora sin disco: computadora sin disco duro.
Computadora doméstica:computadora que ha aparecido durante el nacimiento de Altair 8800.
Computadora de escritorio: computadora personal, diseñada y fabricada para ser instalada en una ubicación fija.
Computadora de red: computadora de tipo cliente liviano que funciona exclusivamente a través de una conexión en red.
Computadora de balística: equipo informático instalado en ingenios militares que calcula la trayectoria y comportamiento balístico de proyectiles.
Computadora de enchufe: servidor de factor de forma pequeño pensado para viviendas y oficinas.
Computadora de vestir: término que describe a aquellas prendas de vestir, y complementos, que incorporan elementos tecnológicos y electrónicos.
Computadora híbrida: computadora que exhibe características de computadoras analógicas y computadoras digitales.
Computadora K: supercomputadora ubicada en Japón.
Computadora LEO: computadora usada para evaluar puestos de trabajo.
Computadora Z22: modelo de computador que desarrolló Konrad Zuse.
Computadora Z4: modelo de computador diseñado por Konrad Zuse.
Computadora central: computadora grande, potente y costosa, usada principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos.
Computadora cuántica: paradigma de computación distinto al de la computación clásica.
Computadora corporal: dispositivo electrónico que lleva una persona y que lo puede portar debajo.
Computadora con Conjunto de Instrucciones Reducidas: diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores o microcontroladores.
Computadora cuántica de Kane: proyecto de computador cuántico escalable propuesto por Bruce Kane en 1998.
Computadora cuántica de Benioff: idea de que la cinta de la máquina de Turing creada por Paul Benioff.
Computadora cuántica de Feynman:  manera de describir una computadora abstracta.
Computadora cuántica de Deutsch: primera máquina de Turing cuántica verdadera que fue descubierta por David Deutsch.
Computadora clon: sistema de computación basado en los diseños y desarrollos de otra compañía.
Computadora biológica: computadora pronosticadora de enfermedades.

Personajes
Computadora viviente o Mentac: personaje ficticio de la Marvel Comics.